Любовь немолодого человека — советский художественный фильм киностудии «Фора-фильм» 1990 года.

Сюжет 
Владимиру уже за пятьдесят, и ему наскучила рутина семейной жизни. Он нашёл молодую и красивую любовницу Ольгу, с которой отправляется в романтическое путешествие в Ялту. Дома Володя сообщает о том, что он едет рыбачить с друзьями на Соловки. 

Приехав на юг, Володя с Олей вдруг обнаруживают, что жена Володи тоже здесь, да к тому же не одна, а в компании с остроумным и красивым грузином Гиви. С подачи уязвлённого и обманутого в лучших чувствах супруга, первая пара начинает следить за второй, и безмятежный отдых героев приобретает авантюрный характер.

В ролях 
 Вячеслав Шалевич — Владимир
 Ольга Кабо — Ольга
 Людмила Чурсина — Ирина, жена Владимира
 Сергей Силкин — Гиви
 Пётр Щербаков — Василий Петрович
 Михаил Кокшенов — Николай
 Тамара Жемчугова-Бутырская — администратор гостиницы
 Владимир Разумовский — фотограф

Съёмочная группа 
 Рубен Мурадян — режиссёр и художник
 Ярослав Филиппов — сценарист
 Александр Рябов — оператор
 Игорь Гранов — композитор

Ссылки 
 Любовь немолодого человека
 Любовь немолодого человека (1990)
 NOT A YOUNG MAN LOVE Любовь немолодого человека
 Фильм Любовь немолодого человека

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы студии «Фора-фильм»
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях